O Salus Footbaal Club ou somente Salus é um clube de futebol do Uruguai situado na cidade de Montevidéu e foi fundado em 1928. Atualmente disputa a segunda divisão amadora do país, depois de um lapso de mais de 10 ano sem participar de um torneio oficial.
Já fez uma união com o Huracán e Villa Teresa para disputar a segunda divisão profissional com o nome de Alianza futbol Club, mas devido a problemas financeiros a união foi desfeita.

Uniforme
O uniforme azulgrana do clube é inspirado no Barcelona, já que um dos fundadores da instituição era espanhol e torcedor do clube catalão. O Salus possui o apelido de azulgrana justamente pela cor do seu uniforme.

Títulos
 Segunda divisão amadora ([2]): 1972 e 1977
 Divisão extra ([1]): 1999

Referências
http://www.ogol.com.br/equipa.php?id=70954

Clubes de futebol do Uruguai
Clubes de futebol fundados em 1928